Рясня — топоним в России:

 Рясня — деревня в Старицком районе Тверской области
 Рясня — река в Тверской области, приток Тьмы
 Северная Рясня — река в Тверской области, приток Большой Коши